Thomas ou Tom Kennedy peut faire référence à:

Politiques 
 (1673–1754), co-solliciteur général de l'Écosse 1709–14, Lord Advocate 1714, MP d'Ayr Burghs 1720–21
 (1776–1832), homme politique du Maryland, États-Unis
 (1788–1879), Membre du Parlement pour Ayr Burghs 1818–1834
 (1849?–1877), législateur de l'État du Connecticut
 (1860–1929), homme politique australien
Tom Kennedy (1874–1954), homme politique britannique Membre du Parlement pour Kirkcaldy Burghs
Thomas Laird Kennedy (1878–1959), homme politique en Ontario, Canada
 (1887–1963), mineur américain, président de l'UMWA 1960–1963, lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie 1935–1939
 (mort en 1947), homme politique du parti travailliste irlandais et responsable syndical
 (1951–2015), homme politique américain, sénateur de l'État du Massachusetts
 (1874–1957), juge fédéral des États-Unis

Divertissement 
 (1944), écrivain de fiction américain, essayiste et traducteur
Tom Kennedy (1885–1965), acteur américain
 (1927–2020), animateur de jeux télévisés américains
 (1948–2011), producteur de bandes-annonces de films américains, réalisateur et monteur de films
 (1960), contrebasse de jazz et bassiste électrique
, un personnage du soap opera australien Neighbours, joué par Bob Hornery

Sports
 (1906–1968), joueur de football australien
 (1957), joueur de rugby en fauteuil roulant paralympique australien
 (1985), footballeur anglais
 (1884–1937), marathonien olympique américain
 (1987), basketteur américain
 (1939–2006), quarterback
 (1996), receveur de football américain

Autres 
 (1952), journaliste canadien
Thomas Fortescue Kennedy (1774–1846), officier de la Royal Navy
 (1928–2013), pilote britannique
 (1784–1870), luthier britannique
 (1956), PDG américain et président de la Raytheon Company
 (1858–1917), évêque de l'Église catholique aux États-Unis

Voir aussi
 (fondée en 1953), lycée à Mississauga, Ontario, Canada